Сент-Иви () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, кантон Конкарно. Расположена в 13 км к востоку от Кемпера и в 103 км к западу от Ванна. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N165.

Население (2019) — 3 249 человек.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам
 Усадьба-форт Тулгоа 1545 года

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,2 %
 промышленность — 8,7 %
 строительство — 10,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 29,5 %
 государственные и муниципальные службы — 48,2 %

Уровень безработицы (2018) — 8,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 110 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сент-Иви с 2020 года занимает социалист Ги Паньяр (Guy Pagnard). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея